Johann Balhorn ist der Name folgender Personen:

* Johann Balhorn der Ältere (um 1500–1573), deutscher Buchdrucker
 Johann Balhorn der Jüngere (um 1550–nach 1604), deutscher Buchdrucker